Loire, najduža rijeka u Francuskoj
 Loire (departman), francuski departman
 Dolina Loire